Abwurf steht für:

 die Außerbetriebsetzung einer Bergbauanlage, siehe Abwerfen
 das abgeworfene Geweih von Hirschen, siehe Abwurfstange
 zur Entsorgung bestimmte medizinische Arbeitsmittel, siehe Kanülenabwurfbox

Siehe auch: